Jan Gies, Nederlands verzetslid
 Miep Gies, Nederlands verzetslid